Energy puede referirse a:

Energy, canal de televisión digital terrestre perteneciente a Mediaset España.
Energy (canción de Keri Hilson), 
Energy (Illinois), municipio en el condado de Williamson en el estado de Illinois, Estados Unidos.
Energy Star, programa de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos creado en 1992.
Energy & Fuels, revista científica estadounidense publicada por American Chemical Society.
Energy 52, proyecto musical alemán de trance.
Energy Plaza, rascacielos de Dallas, Texas, Estados Unidos.
Energy Information Administration o Administración de Información Energética (EIA), organismo de estadística y de análisis en el Departamento de Energía de los Estados Unidos.
Energy Globe Award o Premio de Energía Mundial, se trata de un concurso a nivel internacional que pretende premiar a aquellos proyectos de sostenibilidad que cuiden el medio ambiente y hagan un uso económico de la energía, combinando las renovables.